Прилук може бити:

 Прилук (Завидовићи), насељено мјесто у општини Завидовићи, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Прилук (Живинице), насељено мјесто у општини Живинице, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ